Górzyca (gromada w powiecie gryfickim)
 Górzyca (gromada w powiecie słubickim) (rzepiński/słubicki)